Триоп ( «трёхглазый») — имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии, зачастую смешиваемых друг с другом:
 Триоп (сын Гелиоса). С Родоса.
 Триоп (царь Аргоса) (сын Форбанта либо Пиранта).
 Триоп (царь Фессалии) (сын Посейдона).

Имена греческого происхождения